Маркович — славянская фамилия.

Известные носители 
С ударением на второй слог — Марко́вич — встречается у русских, украинцев, белорусов:
 Маркович, Афанасий Васильевич (1822—1867) — украинский фольклорист, этнограф, композитор.
 Маркович, Владимир Маркович (1936—2016) — советский и российский литературовед.
 Маркович, Дан Семёнович (род. 1940) — российский художник и писатель.
 
 Маркович, Мария Алекандровна (псевдоним: Марко Вовчок; 1833—1907) — украинская и русская писательница, переводчица.
 Маркович, Николай Парменович (1869—после 1917) — член IV Государственной думы от Черниговской губернии.

С ударением на первый слог — Ма́ркович — встречается у южнославянских народов:

А 
 Маркович, Александр (род. 1975) — сербский дирижёр.
 Маркович, Анте (1924—2011) — председатель Президиума Социалистической Республики Хорватии.
 Маркович, Антун (род. 1992) — хорватский футболист, вратарь

Б 
 Маркович, Боян (род. 1985) — боснийский футболист.

В 
 Маркович, Владан (род. 1977) — сербский югославский пловец.
 
 Маркович, Влатко (1937—2013) — хорватский футболист и тренер.

Г 
 Маркович, Геннадий Станиславович (1893—1976) — советский троекратный кавалер ордена Красного Знамени.
 Маркович, Генриетта Теодора (псевдоним: Маар, Дора) — французская художница.
 
 Маркович, Гордана (род. 1951) — сербская шахматистка, международный мастер.

Д 
 Маркович, Данило (1933—2018) — сербский социолог, посол в России.
 Маркович, Дарко (род. 1987) — черногорский футболист.
 Маркович, Джордже (род. 1987) — сербский пловец.
 Марковин, Дмитрий Александрович (род. 1994) — российский хоккеист.
 Маркович, Добривойе (род. 1986) — сербский гандболист сборной Сербии.
 Маркович, Драго (1901—1943) — югославский партизан Второй мировой войны, Народный герой Югославии.
 Маркович, Драгослав (1920—2005) — председатель Президиума ЦК Союза коммунистов Югославии.
 Маркович, Душан (1906—1974) — югославский футболист, участник чемпионата мира.
 Маркович, Душко (род. 1958) — черногорский политик, премьер-министр Черногории.

Ж 
 Маркович, Жарко (род. 1987) — сербский футболист.

И 
 
 Маркович, Исаак Маркович (1901—1974) — советский учёный—энергетик.

К 
 Маркович, Коча (1795—1836) — сербский политический деятель, премьер-министр Сербии в 1835—1836 гг.

М 
 Маркович, Марко (1935—2011) — известный сербский спортивный журналист.
 Маркович, Марьян (; род. 1981) — сербский футболист.
 Маркович, Милена (род. 1974) — сербская писательница.
 Маркович, Мина (род. 1987) — словенская скалолазка.
 
 Маркович, Мириана (; 1942—2019) — сербский политик.
 Маркович, Михайло (1923—2010) — сербский философ, доктор философии.
 Маркович, Мома (1912—1992) — генерал-майор Югославской народной армии; Герой Социалистического труда и Народный Герой Югославии.

Н

О 
 Маркович, Оливера (урожденная Оливера Джорджевич; 1925—2011) — югославская, сербская актриса.

Р 
 Маркович, Раде (1921—2010) — югославский и сербский актёр.
 Маркович, Радомир (род. 1946) — глава Службы государственной безопасности Югославии.

С 
 
 Маркович, Серж (род. 1970) — сербский шеф-повар, ресторатор.
 Маркович, Сильвия (род. 1952) — румынская скрипачка.
 Маркович, Сима (; 1888—1939) — сербский философ и деятель Коминтерна.
 Маркович, Слободан (; род. 1978) — сербский футболист.
 Маркович, Стеван (1804—1864) — сербский политик, премьер-министр Сербии в 1857—1858 гг.

Ф 
 Маркович, Франьо (1845—1914) — хорватский писатель, философ и эстетик.

Э 
 Маркович, Эман (род. 1999) — норвежский футболист, полузащитник.

Составные фамилии 
 Адамов-Маркович, Пайя-Павел (1855—1907) — сербский беллетрист-народник.
 Чинцар-Маркович, Александр (1889—1947) — сербский государственный и политический деятель, дипломат.
 Цинцар-Маркович, Димитрие (1849—1903) — сербский государственный и политический деятель, премьер-министр Сербии в 1902—1903 годах.

См. также

Примечания